Перву́хинка (історична назва — Тік)  село у Богодухівській міській громаді Богодухівського району Харківської області України.
 Поштове відділення: Гутянське.

Має бути перейменоване, згідно закону про декомунізацію.

Географія 
Село Первухинка розташоване за 2 км від смт Гути, на краю великого лісового масиву (дуб, сосна). Неподалік від села розташований Гутянський дуб-велетень.

Замок цукрового короля Кенінга 
В селі Первухинка цю будівлю всі величають «замком». Але в ролі замку вона існувала дуже короткочасний термін зі свого життя. Точних відомостей про час побудови і перших власників цієї будівлі немає, але вже на картах 30-х років місце садиби позначено як дитячий будинок. У цьому статусі замок проіснував аж до розвалу СРСР.

Серед місцевого населення поширена точка зору, що замок належав «цукровому королю» Кенігу — адже зовсім поруч, у селищі Гути знаходився один з його цукрових заводів, а в 10-15 верстах південніше — чудова садиба у смт. Шарівка. Але навіщо цукровому королю, котрий володів будинками і маєтками в Петербурзі, і віллою в Бонні, непоказний по королівських мірках замок в Первухинці? Поки відповіді на це питання немає.

За іншою версією в даному спорудженні в ті часи знаходилася селекційна станція німецьких цукроварників, у якій велися роботи по виведенню продуктивних сортів цукрових буряків.

Відомі люди 
 Кучкін Олексій Вікторович (1995—2020) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Посилання 

 Первухинка на сайті Верховної Ради
 Погода: Первухинка

Села Богодухівського району
Села Харківської області
Населені пункти Богодухівського району
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню